Скаддер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (ум. 1659) — английский религиозный деятель, пастор и писатель.
  (1900—1976) — американский медик и исследователь свойств крови.
 Скаддер, Сэмюэль Хаббард (1837—1911) — американский энтомолог, палеонтолог и коллекционер.